College Point bezeichnet einen Ortsteil in den Vereinigten Staaten:

 College Point (Florida), Teil der City of Lynn Haven
 College Point (Queens), Stadtviertel von New York City